

Sigle 
Africa orientale
Avanguardia Operaia – partito politico italiano
 Australian Open – torneo di tennis del grande slam
Azienda Ospedaliera
Adults Only - classificazione della ESRB per giochi vietati ai minori di 18 anni

Codici 
AO – Codice vettore IATA della russa Avia Nova dal 2009 (della australiana Australian Airlines fino al 2007)
AO – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Angola
AO – Codice ISO 3166-2:IT della Valle d'Aosta (Italia)
AO _ Ambient Occlusion

Informatica 
 .ao – dominio di primo livello dell'Angola

Meteorologia 
 Arctic Oscillation – fenomeno meteorologico correlato al Vortice polare

Altro 
Ao – Divinità immaginaria dell'ambientazione Forgotten Realms
Ao – un personaggio dell'anime e manga Naruto
 AO – hull classification symbol di OILER – nave ausiliaria
 AO – targa automobilistica di Aosta (Italia)
 Ao – simbolo chimico dell'Ausonio

Altri progetti